Янополь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янополь — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Янополь — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Янополь — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Украина 

 Янополь — до 1946 г. название села Иванополь в Литинском районе Винницкой области.